Ги́нкмар (, , ) — мужское имя франкского происхождения.
 Гинкмар — архиепископ Реймса (845—882)
 Гинкмар Младший — епископ Лана (858—875)

Мужские имена